Hrvatski vukovci

Crna Gora:
 Vukovci (Golubovci, Crna Gora), naselje u općini Golubovci

Slovenija:
 Vukovci (Črnomelj, Slovenija), naselje u općini Črnomelju